Грир () — английская фамилия и топоним США.

Фамилия 
  (род. 1948) — американо-британский драматург, писатель и критик.
  (род. 1976) — американский метатель копья.
  (род. 1980) — шотландский футболист.
 Грир, Даббс (1917—2007) — американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1982) — американский .
  (род. 1971) — американский писатель, сценарист, музыкант и критик.
 Грир, Джейн (1924—2001) — американская актриса.
 Грир, Джон Александр (1802—1855) — американский политик, 2-й вице-губернатор Техаса.
  (род. 1962) — американский писатель-оккультист.
 Грир, Джуди (род. 1975) — американская актриса.
  (род. 1956) — американский актёр-комик.
 Грир, Жермен (род. 1939) — английская писательница, учёная и телеведущая, которая многими считается одной из наиболее значительных феминисток XX века.
  (род. 1979) — американский баскетболист.
 Грир, Майк (род. 1975) — американский хоккеист.
  (1938—2002) — американский актёр, комик, артист кабаре.
  (род. 1997) — интернет-знаменитость.
 Грир, Пэм (род. 1949) — американская актриса кино и телевидения.
  (род. 1932) — американский , актёр, певец, священнослужитель.
  (1794—1870) — американский судья.
  (1895—1982) — американский джаз-барабанщик, певец.
 Грир, Стивен Макон (род. 1955) — американский уфолог, основатель Центра Изучения Внеземного Разума () и Проекта Раскрытие (), который направлен на обнародование секретной информации об НЛО.
  (1909—1985) — сотрудник Секретной службы США, водитель президента США Джона Кеннеди в день его убийства — 22 ноября 1963 года.
 Грир, Фрэнк (1879—1943) — американский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Грир, Хэл (1936—2018) — американский баскетболист.
  (1864—1902) — американский врач, первая афроамериканка, получившая лицензию на врачебную деятельность в штате Джорджия.
 Грир, Эндрю Шон (род. 1970) — американский писатель.

Имя
 Гарсон, Грир (1904—1996) — британская актриса.

Топоним США 
  — поселение в Аризоне.
 Грир — округ в Оклахоме.
  — город в Южной Каролине.

См. также 
 Грирс-Ферри — город в Арканзасе.
  — эскадренный миноносец ВМФ США.
  — в Нашвилле (Теннесси, США).